Miejscowości w Polsce
 Rudnik-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Rudnik-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część miasta Rudnik nad Sanem w woj. podkarpackim w pow. niżańskim